Ours puede referirse a:

Arte y espectáculos 
 Ours («Lo nuestro» en inglés), canción de Taylor Swift.
 Ours («Lo nuestro» en inglés), canción de The Bravery, que forma parte de la banda sonora de The Twilight Saga: Eclipse.

Antroponimia 
 Ours, forma francesa del nombre Urso (literalmente «Oso»).

Toponimia 
 Saint-Ours, nombre de varias localidades francesas en honor a algún San Urso.

Enlaces externos